

Ornitologia

 Chroicocephalus ridibundus ou Guincho - pequena gaivota da família dos Larídeos

 Apus apus ou Guincho - ave da família dos Apodídeos

 Pandion haliaetus ou Guincho - ave de rapina da família dos Pandionídeos.

Mecânica

 Guincho - máquina que consiste num sarilho, onde se enrola um cabo, usado para içar ou rebocar

Náutica

Guincho - aparelho de força náutico, composto por um tambor, no qual se enrola uma corda, e uma manivela 

Desambiguações de biologia